Blernsball en España, Blatabol en América Latina aparece en la serie Futurama. Es el "pasatiempo tierricano" (cap. 316, "Leela sin igual") y un deporte parecido al béisbol pero que tiene muchas diferencias que lo convierten en un deporte totalmente distinto. Algunas de estas diferencias son:

 La pelota está sujeta al suelo mediante una goma elástica cerca de la base del pitcher. La pelota está atada por tradición, como los bates de aluminio o las broncas en la séptima entrada.
 Cuando el bateador consigue bloquear la pelota se activan las pelotas múltiples y otras extrañas novedades, como por ejemplo, que salga un hombre corriendo en motocicleta haciendo explotar las bases a su paso.

Frases relacionadas 

 Profesor Farnsworth: "Chicos, dadles una buena paliza a esos signoides. Demostradles que no saben jugar a algo que nunca han jugado."
 El sinvergüenza dueño de los Mets de Nueva Nueva York: "Has estado genial, nos has dado más publicidad que un vaquero nadando entre tiburones. Pobre Dex, era un buen cowboy."

Curiosidades 

 La primera mujer jugadora de blernsball profesional fue Turanga Leela, que se convirtió en la peor jugadora de la historia. No consiguió lanzar bien ninguna bola excepto en su último partido, que consiguió hacer 2 strikes a Jackie Anderson, la primera mujer que jugó bien al Blernsball.
 Antes que Turanga Leela, Hank Aaron XXIV era el peor jugador de la historia. Su media de golpes era de 0; no consiguió ningún punto en toda su carrera.
 El público se puede quedar como recuerdo a los jugadores que salen volando.
 La comida tradicional durante un partido son los perritos calientes, los cuales entre otros ingredientes tienen tentáculos y parásitos.
 Las inyecciones de esteroides son obligatorias.
 Joe Jackson "el inalámbrico" logró lanzar una pelota a 5.000 metros de altura.
 Las peleas en la 7ª entrada son tradición.
 Al marcar tantos aparecen, para celebrarlo, chinchillas gigantes.

Futurama
Planetas y Futuros Acotentecimientos de Futurama

en:Blernsball